Die Saison 2014/15 der Oberliga Westfalen war die 33. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die dritte nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Meister wurde der TuS Erndtebrück, der zusammen mit dem Vizemeister Rot Weiss Ahlen in die Regionalliga West aufsteigt.

Der Meister der Oberliga qualifiziert sich erstmals (neben dem Gewinner des Westfalenpokals) für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2015/16.

Teilnehmer 
Für die Oberliga Westfalen haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

 der Absteiger aus der Regionalliga West 2013/14: SV Lippstadt 08
 die 15 verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2013/14: Arminia Bielefeld II, SpVgg Erkenschwick, SuS Neuenkirchen, SC Roland Beckum, Rot Weiß Ahlen, TuS Erndtebrück, FC Eintracht Rheine, FC Gütersloh 2000, Westfalia Rhynern, TSG Sprockhövel, TuS Ennepetal, Hammer SpVg, SV Zweckel, VfB Hüls und Westfalia Herne
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Westfalenliga 2013/14: SuS Stadtlohn und ASC 09 Dortmund

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga West
Für den Aufstieg in die Regionalliga West sind der Erst- und Zweitplatzierte sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Oberliga Westfalen
Die zwei Tabellenletzten steigen in die jeweilige Staffel der Westfalenliga ab. Bei drei bzw. vier Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die drei bzw. vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Bei fünf oder mehr Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Die Voraussetzung hierfür ist, dass zwei Vereine der Oberliga ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga wahrnehmen, ansonsten erhöht sich die Zahl der Absteiger bis maximal auf sechs Mannschaften.
 Aufstieg in die Oberliga Westfalen
Aus den beiden Westfalenligen steigen die beiden Meister auf. Sollte die Anzahl von 18 Mannschaften der Oberliga nicht erreicht werden, tragen die Tabellenzweiten jeder Staffel bei einem freien Platz ein Entscheidungsspiel um einen zusätzlichen Aufsteiger in die Oberliga aus.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Westfalenliga-Staffeln. Das Spiel fand am 21. Juni 2015 im Stadion Hohenhorst in Recklinghausen statt.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website der Oberliga Westfalen

Einzelnachweise 

2014
Oberliga Westfalen